Escore de Bishop é um valor numérico utilizado na medicina para determinar o grau de modificação cervical em mulheres grávidas. É utilizado em induções de parto.

Gravidez
Obstetrícia
Exames médicos